Niles ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Niles (Florida)
 Niles (Illinois)
 Niles (Kalifornien), heute ein Ortsteil von Fremont
 Niles (Kansas)
 Niles (Michigan)
 Niles (Mississippi)
 Niles (New York)
 Niles (North Dakota)
 Niles (Ohio)
 Niles (Oklahoma)
 Niles (Pennsylvania)
 Niles Canyon, Canyon in den Vereinigten Staaten

Personen:
 Ainsley Maitland-Niles (* 1997), englischer Fußballspieler
 Blair Niles (1880–1959), US-amerikanische Schriftstellerin
 Brooke Niles (* 1981), US-amerikanische Beachvolleyballspielerin
 Dalwin J. Niles (1914–1979), US-amerikanischer Politiker   
 Daniel Thambyrajah Niles (1908–1970), ceylonesischer evangelischer Theologe   
 Denny Niles (1933–2011), US-amerikanischer Schauspieler und Showproduzent
 Douglas Niles (* 1954), US-amerikanischer Schriftsteller und Game Designer  
 Henry Clay Niles (1850–1918), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Hezekiah Niles (1777–1839), US-amerikanischer Zeitungsverleger  
 Jason Niles (1814–1894), US-amerikanischer Politiker
 John Niles (Anglist) (* 1945), US-amerikanischer Anglist   
 John Jacob Niles (1892–1980), US-amerikanischer Musiker
 John Milton Niles (1787–1856), US-amerikanischer Politiker und Autor historischer Werke
 Joseph Niles († 2015), barbadischer Sänger

 Sarah Niles, britische Theater- und Filmschauspielerin
 Steve Niles (* 1965), US-amerikanischer Comicautor und Romanschriftsteller
 Tessa Niles (* 1961), britische Sängerin
 Thomas M. T. Niles (* 1939), US-amerikanischer Diplomat   
 William Woodruff Niles (1832–1914), US-amerikanischer Bischof der Episkopalkirche  

Unternehmen:
 Niles Tool Works Company, ehemaliger amerikanischer Werkzeugmaschinenhersteller
 Niles-Bement-Pond, ehemaliger amerikanischer Werkzeugmaschinen-Konzern
 Niles-Simmons-Hegenscheidt GmbH, deutsch-amerikanischer Werkzeugmaschinenhersteller
 Niles-Simmons Industrieanlagen Chemnitz, deutscher Werkzeugmaschinenhersteller, Teil der NSH-Gruppe
 Niles Werkzeugmaschinen Berlin, Teilunternehmen der Kapp Werkzeugmaschinen GmbH
 Deutsche Niles Werke, ehemaliger deutscher Werkzeugmaschinen-Konzern

Sonstiges:
 Niles Island, Insel im Archipel der Windmill-Inseln, Antarktis

Siehe auch:
 Niles Township
 Nilles